Појам  може да се односи на:
кобре, змије отровнице из породице гуја 
Операција Кобра
AH-1 Кобра
Кобра 1948., уметничка група
Кобра (стрип), стрипски серијал
Кобра (ТВ серија), немачка акциона серија
Кобра (програмски језик)
Кобра (река)
Кобра (филм)